Delaware, Lackawanna and Western Railroad Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Leicester Delaware, Lackawanna and Western Railroad Station, NRHP-ID: 05001390
 Painted Post Delaware, Lackawanna and Western Railroad Station, NRHP-ID: 91001674
 Boonton Delaware, Lackawanna and Western Railroad Station, NRHP-Nr. 77000889
 Dover Delaware, Lackawanna and Western Railroad Station, NRHP-Nr. 80002511
 Scranton Delaware, Lackawanna and Western Railroad Station, NRHP-Nr. 77001170